L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 11 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Aleksandra Krunić remporte le tournoi en simple et Elise Mertens et Demi Schuurs celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
Magda Linette, 78 au classement WTA, déclare forfait une semaine avant le début du tournoi en raison d'une blessure au poignet droit. Elle est remplacée par la joueuse tchèque Tereza Martincová.

Kiki Bertens et Kirsten Flipkens doivent abandonner lors du premier set de la finale du fait de crampes de Kirsten Flipkens.

Lauréates 
Aleksandra Krunić remporte le  WTA de sa carrière (son premier en International) en battant en finale Kirsten Flipkens.

En double, Elise Mertens et Demi Schuurs remportent leur  ensemble en battant en finale Kiki Bertens et Kirsten Flipkens. Cette dernière doit abandonner au cours du premier set (3-3) à cause de  crampes. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2018
Tennis en juin 2018